Suomalainen ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Suomalainen (* 1978), finnischer Eishockeytorwart
 Piia Suomalainen (* 1984), finnische Tennisspielerin